I'll Be There for You ("ci sarò per te" in lingua inglese) può riferirsi a:

 I'll Be There for You – traccia dell'album Nasty Nasty dei Black 'N Blue del 1987
I'll Be There for You – singolo dei Bon Jovi del 1989, dall'album New Jersey, 
I'll Be There for You – singolo dei The Rembrandts del 1995, dall'album LP, e parte della colonna sonora di Friends	
 I'll Be There for You/You're All I Need to Get By – singolo di Method Man e Mary J. Blige del 1995
I'll Be There for You – album dei KC and the Sunshine Band del 2001
I'll Be There for You – singolo dei KC and the Sunshine Band del 2001
 I'll Be There for You – traccia dell'album Songs for Survivors di Graham Nash del 2002
I'll Be There for You – singolo di Ichiko del 2012

Pagine correlate
I'll Be There